Albrecht V (1255-1308) – hrabia Habsburga 1291-1308; książę Austrii i Styrii, król Niemiec jako Albrecht I
 Albrecht V Bawarski (1528-1579) – książę Bawarii 1550-1579
 Albrecht V (1397-1439) – książę Austrii 1404-1439; król Niemiec jako Albrecht II
 Albrecht V (zm. 1423) – książę Meklemburgii-Schwerin 1412-1423

de:Liste der Herrscher namens Albrecht#Albrecht V.